Yanick Lehoux est (né le  à Montréal, Québec) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Kings de Los Angeles au repêchage d'entrée de 2000. Le , il signe un contrat d'une saison avec les Canadiens de Montréal en tant qu'agent libre. Le , il signe pour le club suédois Södertälje SK l'Elitserien.

Transactions 

Le , il est repêché au ,  au total par les Kings de Los Angeles.
Le , il est réclamé au ballotage par les Coyotes de Phoenix.
Le , il est réclamé au ballotage par les Kings de Los Angeles.
Le , il est échangé aux Coyotes de Phoenix pour Tim Jackman.
Le , il signe comme agent-libre avec les Canadiens de Montréal.
Le , il signe pour le club suédois Södertälje SK dans l'Elitserien.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||63 ||10 ||20 ||30 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1999-2000 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||67 ||31 ||61 ||92 ||14 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2 
|-
| 2000-2001 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||70 ||67 ||68 ||135 ||62 ||11 ||8 ||16 ||24 ||0 
|-
| 2001-2002 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||66 ||56 ||69 ||125 ||63 ||5 ||5 ||4 ||9 ||0 
|-
| 2001-2002|| Monarchs de Manchester|| LAH||- ||- ||- ||- ||- ||1 || 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Monarchs de Manchester || LAH ||78 ||16 ||21 ||37 ||26 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2003-2004|| Monarchs de Manchester ||  LAH||66 ||14 ||28 ||42 ||22 ||5 ||2 ||3 ||5 ||16 
|-
| 2004-2005|| Monarchs de Manchester || LAH||38 ||23 ||21 ||54 ||16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006 || Genève-Servette HC || LNA ||7 ||5 ||2 ||7 ||6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006||HC Bâle|| LNA ||4 ||0 ||2 ||2 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Coyotes de Phoenix || LNH ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- || -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006|| Monarchs de Manchester || LAH||31 ||10 ||6 ||16 ||23 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006|| Rampage de San Antonio || LAH ||23 ||8 ||6 ||14 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Rampage de San Antonio ||  LAH||72 ||31 ||42 ||73 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Coyotes Phoenix || LNH ||7 ||1 ||2 ||3 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Rampage de San Antonio ||  LAH ||7 ||1 ||3 ||4 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Bulldogs de Hamilton || LAH ||80 ||19 ||41 ||60 ||38 ||6 ||1 ||1 ||2 || 4
|-
|2009-2010 || Södertälje SK || Elitserien  || 39|| 12|| 19|| 31|| 18|| -|| -|| -|| - ||- 
|-
| 2010-2011 || HC Ambri-Piotta || LNA ||26 ||14 ||8 ||22 ||8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Adler Mannheim|| DEL || 52|| 17|| 26|| 43|| 16|| 14|| 4|| 11|| 15|| 4
|-
|2012-2013 ||Adler Mannheim ||DEL || 52|| 20|| 37|| 57|| 30|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2013-2014 ||Adler Mannheim ||DEL ||35 ||7 ||16 ||23 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Malmö Redhawks || Allsvenskan ||15 || 4|| 3|| 7||16 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2015-2016 || Assurancia de Thetford || LNAH ||8 ||1 ||5 ||6 ||8 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2016-2017 || Assurancia de Thetford || LNAH ||11 ||3 ||8 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

| 10 ||2 ||2 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en avril 1982
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Bâle
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Adler Mannheim
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur de l'Assurancia de Thetford